Сен-Бонне́-ле-Тур-де-Мерль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Ліможа, 33 км на південний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Бонне-ле-Тур-де-Мерль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Бонне-ле-Тур-де-Мерль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез